Allenberg steht für:
 Allenberg (Berg) (), Erhebung bei Schoningen, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Allenberg (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Allenberg, Kreis Wehlau, ab 1928 Stadtgemeinde Wehlau, Ostpreußen: [Chlebnikowo], untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Fernmeldeturm Allenberg bei Rüthen, Nordrhein-Westfalen

Allenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jens-Rainer Allenberg (* 1942), deutscher Chirurg und Künstler

Siehe auch:
 Allerberg